Minutes de la réunion en vue de concrétiser le projet de fédération de scouts d'Ankh-Morpork (titre original : ) est une nouvelle de Terry Pratchett rattachée à l'univers du Disque-monde et parue en 2007.

Résumé 

Nouvelle du Disque-monde
Nouvelle britannique parue en 2007
2007 en fantasy